Эллербах — немецкий гидроним:
 Эллербах (приток Альтенау)
 Эллербах (приток Наэ)
 Эллербах (приток Вёрница) — река в Германии, протекает по земле Бавария.